John Hyman ist der Name folgender Personen:

* John Hyman (Philosoph) (* 1960), britischer Philosoph
 John Adams Hyman (1840–1891), US-amerikanischer Politiker
 John Wigginton Hyman, bekannt als Johnny Wiggs (1899–1977), US-amerikanischer Jazz-Kornettist und Bandleader